Ni je lahko:
znak za nikelj v kemiji
grška črka ni: Ν ν

NI je:
oznaka za Nikaragvo